— село в Японии, находящееся в уезде Симоина префектуры Нагано.

Географическое положение 
Село расположено на острове Хонсю в префектуре Нагано региона Тюбу. С ним граничат город Иида, посёлок Такамори и село Тоёока.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом села считается гинкго, цветком — Primula japonica, птицей — Cettia diphone.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Сёла префектуры Нагано